Bronson kan syfta på:

 Bronson – en film från 2009

Geografi

USA
 Bronson, Kansas – en ort i Bourbon County
 Bronson, Michigan –  en ort i Branch County